

Даллас — місто, штат Техас
 Даллас — місто, штат Джорджія
 Даллас — місто, штат Північна Кароліна
 Даллас — місто, штат Орегон
 Даллас — місто, штат Пенсільванія
 Даллас — місто, штат Південна Дакота
 Даллас — місто, штат Вісконсин
 Даллас — селище, штат Вісконсин
 Даллас Тауншип — селище, штат Пенсильванія

Див. також 
 Даллас (округ)